Сан Педро и Сан Пабло има више значења:

 Сан Педро и Сан Пабло, Трансито Гереро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро и Сан Пабло (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику